Sidar ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Sidar (* 1933), österreichischer Musiker, Mitglied von Die Kern-Buam

Sidar steht für:

 Sidar (Vorname), kurdischer männlicher und weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Pablo L. Sidar